Монте-Редонду (порт. Monte Redondo) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Монте-Редонду (Аркуш-де-Валдевеш) 
 Монте-Редонду (Лейрия) 
 Монти-Редонду (Торриш-Ведраш)